Макагонов — фамилия.

Известные носители 
 Макагонов, Анатолий Владимирович (род. 1932) — советский и российский волейбольный тренер.
 Макагонов, Виктор Александрович (род. 1939) — советский учёный, генерал-майор, доктор наук.
 Макагонов, Михаил Александрович (род. 1989) — российский футболист, защитник.
 Макагонов, Семён Алексеевич (1903—1993) — первый секретарь Амурского обкома ВКП(б).
 Макагонов, Юрий Фёдорович (род. 1943) — советский учёный, главный инженер-винодел ГП Алушта.



См. также 
 
 
 
 Макогоново